Доходный дом И. Г. Хрящева — В. И. Варгина (также: Доходный дом И. Г. Хрящева — В. И. Варгина — Серпуховского городского общества) — здание в Москве, внутри Садового и Бульварного колец, по адресу улица Ильинка, дом № 12.

Объект культурного наследия регионального значения.

История 
Доходный дом И. Г. Хрящева — В. И. Варгина на Ильинке, 12, был построен в 1891 году. Первоначальный вариант архитектора М. Ф. Казакова от 1780 года достраивал в 1889—1891 годах архитектор Р. И. Клейн.

Использование 
 По окончании строительства (с 1760 по 1772 годы) — доходный дом И. Г. Хрящева — В. И. Варгина — Серпуховского городского общества.
 Затем в здании располагались Русский Внешнеторговый и Сибирский банки.
 Впоследствии в здании располагался архив ЦК КПСС.
 В настоящее время: Росархив и Государственный архив новейшей истории.

Архитектура 
В основу существующего здания лёг дом купца П. Хрящёва: единственный среди произведений Казакова пример доходного дома того времени.

Примечания

Литература 
 «Москва: Архитектурный путеводитель» / И. Л. Бусева-Давыдова, [[М. В. Нащокина]], М. И. Астафьева-Длугач. — М.: Стройиздат, 1997. — С. 36.

Ссылки 
 Карты Яндекс — ул. Ильинка, 12/2/1
 На 2Gis.
 ул. Ильинка, 12 стр. 1
 Доходный дом Иосифо-Волоколамского подворья // Ул. Ильинка, д. 7/3

Хрящева
Здания и сооружения Ильинки